Лецитинретинолацилтрансфераза является ферментом, который у человека кодируется геном LRAT.

Функция 
Лецитинретинолацилтрансфераза является микросомальным ферментом, который катализирует реакцию этерификации всех трансретинолов в полностью трансретинольный эфир при фототрансдукции, важной реакции цикла ретиноидов в зрительной системе и статусе витамина А в печени.

Клиническое значение 
Мутации в этом гене были связаны с ранним началом тяжелой дистрофии сетчатки.

LRAT был избыточно экспрессирован в клетках колоректального рака по сравнению с обычным эпителием толстой кишки. Сильно экспрессированный LRAT был связан с плохим прогнозом у пациентов с колоректальным раком.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КФ 2.3.1